Circle Jerks — американская хардкор-панк-группа, образованная вокалистом Китом Моррисом и (будущим гитаристом Bad Religion) Грегом Хетсоном в 1979 году в Эрмоза-Бич, Калифорния, и в первой половине 80-х годов считавшаяся ведущей на лос-анджелесской панк-сцене.

Группа распадалась и воссоединялась три раза, периодически заменяя басиста или барабанщика. Первый распад произошёл после выпуска пятого альбома VI, из-за решения Хетсона о переходе в Bad Religion. В 1994 группа воссоединилась и в этом же году записала альбом Oddities, Abnormalities and Curiosities, после чего отправилась в турне. Затем, пути членов Circle Jerks снова разошлись, так как Хетсон много времени уделял Bad Religion. Они ещё раз объединились в 2001 году, однако с 2010 приостановили свою деятельность.

На сегодняшний день, Circle Jerks выпустили шесть студийных альбомов, один сборник, концертный альбом и запись концерта на DVD. Их последний студийный альбом, Oddities, Abnormalities and Curiosities был выпущен в 1995 году, это единственный альбом, созданный после первого распада группы.

В числе тех, кто упоминают Circle Jerks в «списках влияния», — Anti-Flag, Dropkick Murphys, Good Riddance, NOFX, The Offspring.

История 
Группа образовалась после того, как в 1979 году Кит Моррис (вскоре после выпуска Nervous Breakdown EP) покинул Black Flag и пригласил к участию в новом составе гитариста Грега Хетсона (), Роджера Роджерсона, бас-гитариста с классическим музыкальным образованием, и барабанщика Лакки Лерера.

На дебютном альбоме Group Sex (1980, Frontier Records) было представлено 14 песен общей длительностью 15 минут, некоторые из которых Моррис подготовил для Black Flag. В том же году Circle Jerks оказались в числе нескольких калифорнийских панк-групп, снятых Пенелопой Сфирис для документального фильма The Decline of Western Civilization; в саундтрек были включены концертные версии нескольких песен дебютного альбома.

Второй альбом Wild in the Streets (1981) был выпущен уже на Faulty Products (лейбле, подопечном I.R.S. Records): его заглавный трек — кавер песни, исполнявшейся Джуди Гарленд. Почти сразу же Faulty Products прекратил своё существование и группа осталась не только без контракта, но и без мастер-тейпа Wild In The Streets. В 1988 году по этой причине альбом, перевыпущенный на CD, пришлось микшировать заново.

1983—1989 
Свой третий альбом Golden Shower of Hits Circle Jerks выпустили на LAX Records, а заглавный трек сконструировали из шести кавер-версий (The Association, The Carpenters, Тэмми Вайнетт), создав «историю о любви, нежелательной беременности, женитьбе и разводе». Трек «Coup D’Etat» был использован Алексом Коксом в одном из его ранних фильмов «Repo Man», где появляется и сама группа, исполняя акустическую версию песни «When The Shit Hits The Fan».

После того, как Роджерсона и Лерера заменили в составе Зандер Шлосс () и Кейт Кларк () соответственно, группа в четвёртый раз сменила лейбл и подписала контракт с Combat Records («металлизированным отростком» Relativity Records), где появился свой панк-филиал, Combat Core. Здесь вышли альбомы Wonderful (1985) и VI (1985).

Трек «Love Kills» был заказан Алексом Коксом специально для фильма «Сид и Нэнси» (он звучит в самом конце, в титрах). Вскоре, однако, Зандер и Шлосс ушли из Circle Jerks; некоторое время (после ухода из Megadeth) здесь играл Крис Поланд.

Перерыв (1990—1993) 
В 1989 году Хетсон стал участником Bad Religion. Circle Jerks распались, дав несколько концертных выступлений (одно из них документировано альбомом Gig, третьем релизе на Relativity). Во время перерыва Хетсон продолжал работу в Bad Religion, Шлосс играл на гитаре и басу в разных коллективах, Кларк ушёл из музыки, Моррис стал разнорабочим, у него появились проблемы со здоровьем, начал чрезмерно употреблять наркотики и алкоголь.

Воссоединение (1994—1996) 
В 1994 году собрались вновь и подписали мажорный контракт с Mercury Records, что вызвало осложнения юридического характера: Хетсон все ещё был участником Bad Religion (группы, имевшей долгосрочный контракт с Atlantic Records), в то время как у Шлосса были обязательства перед Interscope Records.

Уладив дела, Circle Jerks выпустили Oddities, Abnormalities and Curiosities (1995). «I Wanna Destroy You» (кавер на The Soft Boys) был записан при участии поп-певицы Дебби Гибсон, которая позже неожиданно выступила с группой в клубе CBGB. Несмотря на большое внимание прессы к группе, она распалась вновь. Этот распад не был безоговорочным, группа периодически выступала до конца девяностых, однако в итоге Кларк навсегда покинул музыку.

1997—2009 
В следующий раз группа собралась лишь после того, как стало известно, что Моррис болен диабетом. Последовали благотворительные концерты, в которых приняли участие многие известные панк-группы. Ядро группы, состоящее из Морриса, Хетсона, Шлосса, вместе с ударником Кевином Фитрегральдом продолжали выступления до 2010 года, в перерыве между другой деятельностью — Хетсон все ещё участвовал в Bad Religion, Шлосс играл на басу для реформированной панк группы первого поколения The Weirdos, Моррис был директором звукозаписывающего лейбла V2 Records, до его неожиданного закрытия владельцами в 2007 году. Басист из основного состава, Роджер Роджерсон, умер в 1996 году от передозировки наркотиков.

В 2004, Circle Jerks выпустили запись концерта на DVD, которая входит в серию The Show Must Go Off! от Kung-Fu Records, на которой группа играет песни из всех предыдущих шести альбомов, также в качестве отсылки к другим проектам членов группы, были исполнены каверы на «Solitary Confinement» от The Weirdos и «Nervous Breakdown» от Black Flag.

В течение следующих нескольких лет, ходили слухи о новом альбоме Circle Jerks, готовился материал, однако никаких дальнейших заявлений сделано не было. В феврале 2007, на странице Myspace, группа выпустила первую новую песню с 1995 года названную «I’m Gonna Live», подкрепив тем самым слухи о новом альбоме. Однако, в апреле 2008 года, гитарист Хетсон дал интервью, в котором заявил что Circle Jerks не планируют выпускать новые студийные записи и будущее группы туманно.

Затем, Circle Jerks участвовали в телевизионной рекламе для радио XM Satellite (была использована песня «Operation» из альбома Group Sex). Также на своей странице Myspace группа выпустила кавер на песню «The Slave» от The Germs.

2010 — настоящее время 
С 2010 года Circle Jerks взяли очередной перерыв, из-за разногласий между Китом Моррисом и остальными членами группы. Причина конфликта — песни, написанные Моррисом и Дмитрием Коатсом. Коатс (из Burning Brides), который как предполагалось спродюсирует новый альбом Circle Jerks, решил что песни Грега Хетсона не подходят к остальным из репертуара Circle Jerks. Моррис согласился и они вместе с Коатсом написали свои собственные песни для нового альбома. Другие члены группы, сочтя такое поведение Коатса высокомерным и эгоистичным, потребовали его отстранения от продюсерской работы. Моррис не согласился и они вместе с Коатсом пригласили Стевена Шейна из Redd Kross и Марио Рубалкаба (Rocket from the Crypt, Hot Snakes), чтобы основать группу Off!.

Дискография

Студийные альбомы

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница Circle Jerks на Myspace
 Официальная страница Circle Jerks на Facebook
 Официальная страница Circle Jerks на PunkRockers.com
 Страница Circle Jerks на Last.fm
 Сайт Кейта Кларка
 Фотографии Circle Jerks с выступления в Торонто 

Музыкальные коллективы из Калифорнии
Панк-рок-группы США
Рок-группы США
Хардкор-группы США
Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Исполнители Mercury Records